Эймс () — английская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Эймс, Анджела (1956—1988) — американская актриса.
 Эймс, Альберт — американский офтальмолог, создатель «комнаты Эймса», помещения для создания оптических иллюзий.
 Эймс, Джозеф (род. 1943) — американский физик.
 Эймс, Кеннет (1945—2019) — американский антрополог и археолог, профессор Университета штата Орегон в Портленде.
 Эймс, Клэр (1894—1930) — американская актриса, режиссёр и жена драматурга Сидни Ховарда.
 Эймс, Леон (1902—1993) — американский актёр кино и телевидения.
 Эймс, Лидия (1863—1946) — американская художница.
 Эймс, Марк (род. 1965) — американский журналист.
 Эймс, Огаст (1994—2017) — канадская порноактриса.
 Эймс, Олдрич Хейзен (род. 1941) — бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ, завербованный советской разведкой.
 Эймс, Оукс (1874—1950) — американский ботаник-систематик, специалист по орхидеям.
Эймс, Оукс (1804—1873) — член палаты представителей США.
 Эймс, Ред (1882—1936) — американский бейсболист.
 Эймс, Роджер (род. 1947) — американский синолог, профессор философии Гавайского университета.
 Эймс, Рэмсей (1919—1998) — американская актриса.
 Эймс, Сара (1817—1901) — американская скульптор.
 Эймс, Уильям (1576—1633) — английский богослов.
 Эймс, Эдриэнн (1907—1947) — американская актриса.
 Эймс, Эзра (1768—1836) — американский художник.

Топоним 
 Эймс — город в штате Айова, США.

См. также 
 Эйм
 Эймос
 Эймоз